Themisto (maan), een maan van Jupiter
Themisto (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
Themisto (geslacht), een geslacht vlokreeften